Şıxlar – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Şıxlar – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian
 Şıxlar – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Şıxlar – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Şıxlar – centro abitato del distretto di Göyçay, in Azerbaigian
 Şıxlar – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian
 Şıxlar – centro abitato del distretto di Qax, in Azerbaigian
 Şıxlar – centro abitato del distretto di Qobustan, in Azerbaigian
 Şıxlar – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian
 Şıxlar – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian
 Şıxlar – centro abitato del distretto di Xızı, in Azerbaigian
 Şıxlar – centro abitato del distretto di Yardımli, in Azerbaigian